Tlahuica  – popolo nativo americano
 Lingua tlahuica